Мегаспорт — многозначный термин.
 «Мегаспорт» (дворец спорта) — крытое спортивное сооружение расположенное в Москве на Ходынском бульваре, на Ходынском поле.
 «Мегаспорт» — казахстанский футбольный клуб из Алма-Аты. 
 «Мегаспорт» — прежнее название украинского телеканала «Мега».